Аим — многозначное слово:
 Аим — посёлок городского типа в Андижанской области Узбекистана.
 Аим — река в Аяно-Майском районе Хабаровского края.
 Аим — село в Аяно-Майском районе Хабаровского края.
 Аим, Эммануэль (род. 1967) — французская клавесинистка и дирижёр.
 Аим (компьютерные игры) (англ. aim — цель, прицеливаться) — умение человека, играющего в шутеры, быстро и точно наводить прицел на цель (часто - на голову игрового противника) с помощью мыши. (Не путать с AimBot'ом - читом, который сам наводит прицел на игрового противника).